Milk and Kisses, album du groupe  Cocteau Twins